Nagodów peut faire référence à :

Toponymie

 Nagodów est un village de la voïvodie de Łódź
 Nagodów est un village de la voïvodie de Mazovie